Osoby o tym nazwisku:
 Magdalena Damaske – polska siatkarka
 Paulina Damaske – polska siatkarka
 Tanja Damaske – niemiecka lekkoatletka